Sofie Lichtenštejnská (Sophie Marie Gabriele Pia; 11. července 1837, Vídeň – 25. září 1899, Zell am See) byla lichtenštejnská princezna a sňatkem kněžna z Löwenstein-Wertheim.

Původ a rodina 
Sofie se narodila jako knížete Aloise II. z Lichtenštejna a jeho manželky Františky Kinské z Vchynic a Tetova. Jejími mladšími bratry byla knížata Jan II. z Lichtenštejna a František I. z Lichtenštejna.

Manželství a potomci 
4. května 1863 se pětadvacetiletá Sofie ve Vídni za o tři roky staršího knížete Karla Löwenstein-Wertheim-Rosenberga, jediného syna Konstantina z Löwenstein-Wertheim-Rosenberg a Anežky Hohenlohe-Langenburské. Manželé spolu měli osm dětí:

 Františka z Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (30. března 1864 – 12. dubna 1930)
 Adléta z Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (17. července 1865 – 6. září 1941)
 Anežka z Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (22. prosince 1866 – 23. ledna 1954)
 Josef z Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (11. dubna 1868 – 15. února 1870)
 Marie Tereza Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (4. ledna 1870 – 17. ledna 1935)
 Alois z Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (15. září 1871 – 25. ledna 1952)
 Anna z Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (28. září 1873 – 27. června 1936)
 Johan Baptista z Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (29. srpna 1880 – 18. května 1956)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 11. července
Narození v roce 1837
Narození ve Vídni
Úmrtí 25. září
Úmrtí v roce 1899
Princezny z Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
Lichtenštejnské princezny
Lichtenštejnští římští katolíci